The Blue Peter – film del 1928 diretto da Arthur Rooke
The Blue Peter – film del 1955 diretto da Wolf Rilla